Константи́н Соловьёв:
 Соловьёв, Константин Владимирович (1914—1942) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Соловьёв, Константин Николаевич (род. 1933) — советский и белорусский физик, член-корреспондент НАН Белоруссии.
 Соловьёв, Константин Юрьевич (род. 1974) — российский актер.